Aust-Agder — condado da Noruega
Stefan Aust — jornalista e escritor alemão, ex-editor-chefe da revista Der Spiegel
Eduard Aust — comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine

Desambiguações de topônimos

Desambiguações de história